Ко́сти () — город в Судане, крупнейший по численности населения город штата Белый Нил.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 380 метров над уровнем моря.

Климат

Демография 
Население города по годам:

Транспорт 
В городе есть аэропорт.

Экономика 
Кости — крупный центр сахарной промышленности Судана.

Примечания 

Города Судана